

Médecine et langue courante 
 Un crétin est une personne affectée de crétinisme ;
 par extension, un crétin est une personne considérée comme inintelligente.

Patronyme 

 Guillaume Dubois, dit Cretin (1460-1525), poète et rhéteur français ;
 Jean Crétin (1929-2011), peintre et photographe français, plus connu sous son pseudonyme Jean Vercel ;
 Jean Baptiste Crétin (1765-1835), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Joseph Crétin (1799-1857), homme d'église français et évêque américain ;
 Robert Rinjonneau-Crétin (1924-2012), général de brigade français ;
 Roger Cretin (1894-1957), écrivain français, plus connu sous son pseudonyme Roger Vercel.

Arts et lettres 
 C comme crétin est le  de la saison 19 de la série télévisée d'animation Les Simpson ;
 Crétin.fr est un site parodique créé par l'entreprise Free pour sa publicité ;
 Les lapins crétins sont des personnages de vidéos et de jeu vidéo.